Okręty US Navy o nazwie USS  "Welles", pochodzącej od amerykańskiego Sekretarza Marynarki Gideona Wellesa:
Pierwszy "Welles" (DD-257) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940, gdzie został przemianowany na HMS "Cameron" (I05) i służył do 1944.
Drugi "Welles" (DD-628) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1943 i został wycofany w 1946.

Welles